Lana van Hamel is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Het personage werd van 3 september 2007 t/m 22 oktober 2010 gespeeld door Roos Smit.

Lana van Hamel was van seizoen 1 t/m begin seizoen 4 leerlinge van het Spangalis College. Ze zat in de bovenbouw en was de grote zus van Flip en Tobias, die in de onderbouw zaten. Haar vader was conrector van de school.
Lana komt vaak een beetje verlegen en onzeker over, terwijl ze in een vertrouwde kring juist een ongelooflijke spring-in-het-veld kan zijn.

In seizoen 2 wordt ze verliefd op Barry; wanneer de verkering tussen Barry en Jolé uitgaat, ziet Lana haar kans. Ze probeert op allerlei manieren met hem in contact te komen en te flirten. De hele school ziet hoe Lana haar best doet, maar alleen Barry lijkt een bord voor zijn kop te hebben. Uiteindelijk lukt het Lana om Barry te versieren en ze krijgen verkering. Het valt voor beiden echter tegen. Daarnaast krijgt Lana gevoelens voor Nassim, en Nassim voor haar, zonder dat ze het zelf door hebben. Wanneer Barry voor een paar weken in Oeganda is, vinden ze elkaar en Lana krijgt verkering met Nassim.

De onzekerheid van Lana blijkt goed in seizoen 3 wanneer ze een eetstoornis krijgt. Ze vindt zichzelf te dik en wil bijna niets meer eten. Via de chat praat ze met een zekere Colet. Die moedigt haar aan te stoppen met eten tot ze er letterlijk bij neervalt. Met hulp van Nassim verbreekt ze het contact met Colet en krijgt ze weer een normaal eetpatroon. Aan het eind van seizoen 3 gaat de verkering met Nassim uit.

Begin seizoen 4 krijgt de moeder van Lana een baan aangeboden in New York, die ze aanneemt. Uiteindelijk besluit Lana met haar mee te gaan en zodoende verlaat ze het Spangalis. Op 22 oktober 2010 was ze voor het laatst te zien.

H